Das Indonesia Masters Super 100 2022 im Badminton fand vom 18. bis zum 23. Oktober 2022 in Malang statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Ng Tze Yong (Viertelfinale)
 Koki Watanabe (3. Runde)
 Kashyap Parupalli (zurückgezogen)
 Weng Hongyang (Viertelfinale)
 Son Wan-ho (Halbfinale)
 Soong Joo Ven (zurückgezogen)
 Cheam June Wei (Finale)
 Subhankar Dey (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Saena Kawakami (Viertelfinale)
 Putri Kusuma Wardani (2. Runde)
 Sim Yu-jin (2. Runde)
 Ruselli Hartawan (Viertelfinale)
 Kisona Selvaduray (Viertelfinale)
 Sonia Cheah Su Ya (1. Runde)
 Goh Jin Wei (1. Runde)
 Wen Yu Zhang (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 He Jiting / Zhou Haodong (Finale)
 Junaidi Arif / Muhammad Haikal (Viertelfinale)
 Hiroki Okamura / Masayuki Onodera (Halbfinale)
 Ren Xiangyu / Tan Qiang (Halbfinale)
 Rahmat Hidayat / Pramudya Kusumawardana (Champions)
 Takuto Inoue / Kenya Mitsuhashi (Viertelfinale)
 Boon Xin Yuan / Wong Tien Ci (2. Runde)
 Panjer Aji Siloka Dadiara / Bryan Sidney Elohim (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Rui Hirokami / Yuna Kato (Champions)
 Pichamon Phatcharaphisutsin / Nannapas Sukklad (2. Runde)
 Kim Min-ji / Seong Seung-yeon (Halbfinale)
 Sayaka Hobara / Hinata Suzuki (Viertelfinale)
 Rena Miyaura / Ayako Sakuramoto (Finale)
 Lanny Tria Mayasari / Ribka Sugiarto (Viertelfinale)
 Nita Violina Marwah / Tryola Nadia (Viertelfinale)
 Fitriani / Jesica Moeljati (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Yujiro Nishikawa / Saori Ozaki (Viertelfinale)
 Dejan Ferdinansyah / Gloria Emanuelle Widjaja (Halbfinale)
 Na Sung-seung / Kim Min-ji (2. Runde)
 Akbar Bintang Cahyono / Marsheilla Gischa Islami (Viertelfinale)
 Hafiz Faizal / Melati Daeva Oktavianti (Viertelfinale)
 Amri Syahnawi / Winny Oktavina Kandow (Viertelfinale)
 Adnan Maulana / Nita Violina Marwah (2. Runde)
 Tan Ming Kang /  Serena Kani (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks
 Turnierseite

2022
Badminton 2022
Badmintonwettbewerb in Malang